Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 213 dans le monde.

 Route fédérale 213, en Allemagne
 Route 213 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 213 au Québec, Canada
 Route 213 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Massachusetts Route 213, au Massachusetts, États-Unis
 Route régionale 213 en Finlande
 Route nationale 213 en France
  dans certains départements, en France
 Route régionale 213 en Slovénie